Osoby noszące nazwisko Ishida
 Akira Ishida (ur. 1967) – japoński aktor
 Ayumi Ishida (ur. 1948) – japońska aktorka i piosenkarka
 Baigan Ishida (1685–1774) – japoński myśliciel
 Hiroyuki Ishida (ur. 1979) – japoński piłkarz
 Kazuharu Ishida (ur. 1948) – japoński zapaśnik
 Kyōko Ishida (ur. 1960) – japońska siatkarka
 Mizuho Ishida (ur. 1988) – japońska siatkarka
 Masako Ishida (ur. 1980) – japońska biegaczka narciarska
 Mitsunari Ishida (1560–1600) – japoński samuraj
 Noboru Ishida (1875–1940) – japoński lekarz psychiatra i pisarz
 Tetsuya Ishida (1973–2005) – japoński malarz
 Tomotsugu Ishida (ur. 1989) – japoński zapaśnik
 Yōko Ishida (ur. 1973) – japońska piosenkarka

 Inne
 Uryū Ishida – fikcyjna postać z mangi i anime Bleach